
Molekulska formula -{C18H24O2}- se može odnositi na:

 Estradiol
 Alfatradiol
 19-Norandrostendion